

Patronymie 

 André Leão (1985-), footballeur portugais ;
 Émerson Leão (1949-) footballeur brésilien ;
 Honório Hermeto Carneiro Leão (1801-1856), homme d'État brésilien ;
 Rafael Leão (1999-), footballeur portugais.

Toponymie 

 Capão do Leão est une ville brésilienne ;
 Minas do Leão est une ville brésilienne.

Hydrologie 
 , rivières brésiliennes